Grafeneder ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Grafeneder (* 1934), österreichischer Autor, Heimatforscher und Priester
 Willi Grafeneder (1907–1973), österreichischer Politiker (SPÖ)